

Patronyme 

 Hans Dreier (1852-1966), chef décorateur allemand
 Katherine Dreier (1877-1952), artiste et mécène américaine
 Marie-Louise Dreier (1936-), poète vaudoise
 Veronika Dreier (1954-), artiste visuelle autrichienne

Voir aussi 
 Karin Dreijer (1975-), auteur-compositeur-interprète suédoise ;
  (1981-), DJ et producteur de musique suédois, frère de la précédente.
Patronyme anglais
Patronyme germanique